Caçula — espécie de ave da família dos tiranídeos
 Caçulinha — músico multi-instrumentista e compositor brasileiro
 Mariano e Caçula — dupla brasileira de música sertaneja
 Os Caçulas — grupo vocal formado em 1962 no programa Clube Papai Noel da TV Tupi

Desambiguações de música
Desambiguações de biologia